Grafendorf ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Grafendorf (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Grafendorf (Rudelzhausen), Ortsteil der Gemeinde Rudelzhausen, Landkreis Freising, Bayern

in Österreich:
 Grafendorf bei Hartberg, Gemeinde im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Grafendorf (Gemeinde Friesach), Ortschaft der Gemeinde Friesach, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Grafendorf (Gemeinde Kirchbach), Katastralgemeinde von Kirchbach, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Grafendorf (Gemeinde Kopfing), Ortschaft der Gemeinde Kopfing im Innkreis, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Grafendorf (Gemeinde Stockerau), Stadtteil der Stadtgemeinde Stockerau, Bezirk Korneuburg, Niederösterreich 
 Grafendorf (Gemeinde St. Aegidi), Ortschaft der Gemeinde St. Aegidi, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Grafendorf (Gemeinde Stainz), Katastralgemeinde von Stainztal, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Grafendorf (Osttirol), ehemalige Gemeinde im Bezirk Lienz, Osttirol

in Tschechien:
 Hrabětice (Grafendorf), Gemeinde im Okres Znojmo
 Hrabětice (Grafendorf), Ortsteil von Janov nad Nisou, Okres Jablonec nad Nisou
 Hrabětice (Jeseník nad Odrou) (Grafendorf), Ortsteil von Jeseník nad Odrou, Okres Nový Jičín

Siehe auch:
 Gräfendorf
 Ober-Grafendorf